Sun Shengnan e Xu Yifan erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Kurume Best Amenity International Women's Tennis 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ayumi Oka e Akiko Yonemura che hanno battuto in finale Rika Fujiwara e Tamarine Tanasugarn 6–3, 5–7, [10–8].

Teste di serie

  Rika Fujiwara /  Tamarine Tanasugarn (finale)
  Alison Bai /  Kao Shao-yuan (quarti di finale)

  Erika Takao /  Remi Tezuka (quarti di finale)
  Kim So-jung /  Lee Jin-a (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Kurume Best Amenity International Women's Tennis 2011